Feuillet ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Feuillet (* 1948), französisch-amerikanischer Botaniker
 Jack Feuillet (* 1942), französischer Linguist
 Michel Feuillet (* 1949), französischer Hochschullehrer, Italianist und Kunsthistoriker 
 Octave Feuillet (1821–1890), französischer Schriftsteller
 Raoul-Auger Feuillet (ca. 1660–1709), französischer Choreograph
 Valérie Feuillet (1832–1906), französische Schriftstellerin